Svetovno prvenstvo v atletiki 2001 je osmo svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 3. in 12. avgustom 2001 na stadionu Commonwealth v Edmontonu, Kanada. Udeležilo se ga je 1677 atletov iz 189-ih držav, ki so tekmovali v 46-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2001
2001 v športu
Športne prireditve v Kanadi
Šport v Edmontonu